Никола́й Ши́лов:
 Шилов, Николай Александрович (1872—1930) — русский и советский физико-химик.
 Шилов, Николай Петрович (1900—1939) — советский разведчик. Примечания